Velika nagrada Francije 2001 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 1. julija 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:12,989
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:12,999
| +0,010
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:13,186
| +0,197
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:13,268
| +0,279
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:13,310
| +0,321
|-
! 6
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:13,625
| +0,636
|-
! 7
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:13,815
| +0,826
|-
! 8
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:13,867
| +0,878
|-
! 9
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:14,095
| +1,106
|-
! 10
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:14,096
| +1,107
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:14,181
| +1,192
|-
! 12
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:14,441
| +1,452
|-
! 13
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:14,536
| +1,547
|-
! 14
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:15,020
| +2,031
|-
! 15
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:15,072
| +2,083
|-
! 16
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:15,220
| +2,231
|-
! 17
| 8
|  Jenson Button 
| Benetton-Renault
| 1:15,420
| +2,431
|-
! 18
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:15,707
| +2,718
|-
! 19
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:15,774
| +2,785
|-
! 20
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:15,828
| +0,839
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:16,039
| +3,050
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:16,500
| +3,511
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 72
| 1:33:35,636
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 72
| + 10,399 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 72
| + 16,381 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 17,106 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 72
| + 1:08,285
| 5
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 71
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 71
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 9
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 71
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 71
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 12
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 70
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 14
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 15
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 69
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 16
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 68
| Pritisk goriva
| 17
|  
|-
! 17
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 65
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 54
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 52
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 17
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 5
| Motor
| 10
|  
|-
! DNS
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| -
| Menjalnik
| 4
| 
|}

Opombe 

McLaren Mike Häkkinena je odpovedal še pred štartom zaradi napake na menjalniku.

Formula 1 sezona 2001
2001